

Patronymes 
Sviridov (masculin ; ) ou Sviridova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Elena Sviridova (1988-), athlète handisport russe
Gueorgui Sviridov (1915-1998), compositeur russe
 Nikolaï Sviridov (1938-), athlète russe, spécialiste du fond et du cross-country
 Sergueï Sviridov (1990-), athlète russe, spécialiste du décathlon
 Vera Sviridova (?-2011), adjointe au maire de Podolsk en Russie, morte assassinée

Astronomie
 L'astéroïde (4075) Sviridov

Patronyme russe